Tuono blu (Blue Thunder) – film del 1983 di John Badham
Tuono blu (Blue Thunder) – serie televisiva del 1984 ispirata al film
Blue Thunder – videogioco
Blue Thunder – monster truck